Peter "Pete" Sampras (Washington, 1971. augusztus 12. –) amerikai teniszező, korábbi világelső, összesen 286 hétig vezette az ATP hivatalos világranglistáját. Hat egymást követő évet is világelsőként zárt (1993–1998).

Tizenöt éves karrierje során összesen 14 Grand Slam-címet szerzett (összesen 52 Grand Slamen indult), ezzel – Roger Federer, Rafael Nadal és Novak Đoković után – negyedik az örökranglistán a férfiak között. 14 győzelmének a felét Wimbledonban aratta (1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000): 2012-ig ő nyerte meg legtöbbször Wimbledont a tenisztörténelem során, de hetedik győzelmével Roger Federer a 2012-es tornán utolérte, míg a 2017-es győzelme után immáron Federer tartja a rekordot. A US Openen ötször nyert (1990, 1993, 1995, 1996, 2002) – ez open-era rekord, amit Jimmy Connorsszal és szintén Roger Federerrel tart. Maradék két címét az Ausztrál Openen (1994, 1997) szerezte, Roland Garrost nem sikerült nyernie: a salakos Grand Slamen a legjobb eredménye 1996-ban az elődöntő volt (a későbbi győztes, Jevgenyij Kafelnikov állította meg), az oda vezető úton két korábbi Garros-győztest (Bruguera, Courier) vert meg. Grand Slam-tornákon a meccsrekordja 203-38 lett.

Pete Sampras minden idők egyik legjobb teniszezője, Bud Collins amerikai újságíró és sportközvetítő minden idők öt legjobb teniszezője közé sorolta és a Tennis Magazine az 1965 és 2005 közötti időszak legjobb teniszezőjének nevezte. 2007. január 17-én felvették az International Tennis Hall of Fame tagjai közé. 
Teniszpályafutása során gyors szervái miatt a "Pistol Pete" becenevet kapta.

Grand Slam-döntői

Megnyert döntők (14)

Elveszített döntők (4)

Tornagyőzelmei

Jegyzetek

További információk 

 Pete Sampras hivatalos honlapja
 

Amerikai teniszezők
Görög-amerikaiak
Világelső teniszezők
Amerikai olimpikonok
1971-ben született személyek
Grand Slam-győztesek (tenisz)
Élő személyek
Az International Tennis Hall of Fame tagjai